Il torneo di pallavolo maschile ai Giochi del Mediterraneo è una competizione pallavolistica per squadre nazionali dei paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo, organizzata con cadenza quadriennale dal CIGM, durante i Giochi del Mediterraneo.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni